Houasse puede referirse a:
Dos pintores franceses de los siglos XVII y XVIII:
René-Antoine Houasse
Michel-Ange Houasse, hijo del anterior.
Bordj El Houasse, localidad argelina -:en:Bordj El Houasse-